

Principais filmes estreados 
 Buffalo Running, de Eadweard Muybridge

Nascimentos

Falecimentos 

1883 no cinema